La dafnefòria (en grec antic Δαφνηφορία) va ser un festival que se celebrava cada nou anys a Tebes en honor de l'Apol·lo Ismeni, segons diu Pausànias.  El nom derivava de les corones de llorer (Δαφνη) que portaven els seus participants.

L'heroi a les festes es deia dafnèfor, vestia magníficament amb els cabells tendits, portaval cap d'una corona d'or, amb un calçat anomenat ificratidi i portava un ram de olivera adornat de garlandes de llorer i flors, on al capdamunt hi havia un globus de bronze representant el sol. D'aquest globus en penjava un altre de més petit que significava la lluna i després uns altres que indicaven els estels. Al voltant d'aquests globus hi havia 365 peces de fusta d'olivera amb garlandes de llorer i flors que simbolitzaven els dies de l'any. Un festival semblant es feia també a Delfos al mes de Thargelion, probablement el dia setè.

També els atenencs feien un festival de la mateixa naturalesa, descrit per Procle i esmentat per Foci a la seva Bibliotheca, codex 239. que només diu que el setè dia els atenencs honoraven a Apol·lo portant corones de llorer.

Notes

Referències

BIbliografia 
 August Mommsen, Feste der Stadt Athen (1898);
 KO Müller, Orchomenos (1844);
 Article a Daremberg and Saglio's Dictionnaire des antiquités;
 Gilbert and Sullivan's Patience, a comic opera about the Aesthetic Movement which references Frederic Leighton's painting of the festival.

Festivals de l'antiga Grècia
Antiga Tebes